Long Prairie, une ville du comté de Todd, dans le Minnesota.
 , une rivière du Minnesota.
  dans le comté de Todd dans le Minnesota.
 Long Prairie Township du comté de Mississippi dans le Missouri.

Homonymie de townships